T.O.N.I. steht für:

 als Pseudonym für Kollegah, einen deutschen Rapper; mit bürgerlichem Namen Felix Blume
 für Tele-Online-Navigations-Instrument, ein Steuerungselement der d-box

TONI